Сан-Огастин () — имя собственное; распространено в виде топонимов:
 Сан-Огастин (округ) — округ штата Техас Соединённых Штатов Америки.
 Сан-Огастин — город в США, расположенный в восточной части штата Техас.
 См. также 
 Августин (значения)
 Августина
 Сент-Огастин (значения)
 Сент-Огюстен